Turbo Vision — это объектно-ориентированная библиотека для разработки событийно-управляемых оконных программ, выполняющихся в текстовом видеорежиме дисплея и имитирующих GUI. Создана компанией Borland на основе идей, позаимствованных из библиотеки MacApp (Apple Computer). Turbo Vision была реализована как на языке Turbo Pascal, так и на C++. Borland включила Turbo Vision в свои продукты Turbo Pascal 6.0 (для Macintosh и DOS), Borland Pascal и Borland C++, причём Turbo Vision была использована самой Borland для разработки IDE этих продуктов.

Turbo Vision включала в себя объекты для работы с коллекциями, потоками данных, ресурсами, панелями, меню, кнопками и радиокнопками, строками ввода, окнами, обработкой команд. Оконная система использовала событийный механизм, предлагала набор интерфейсных элементов, диалоговые окна, механизм сохранения пользовательских настроек.

В 1997 г. Borland открыла исходные тексты Turbo Vision на C++ на условиях общественного достояния. Версии же Turbo Vision из дистрибутивов Borland/Turbo Pascal никогда не выпускались под свободной лицензией, поэтому проект Free Pascal воссоздал свою собственную версию, Free Vision, путем обратного портирования в текстовый режим графического клона, созданного Леоном де Буром на основе свободной C++ версии.

Исходные тексты Pascal-версии Turbo Vision 1.0 поставлялись в комплекте с Turbo Pascal 6.0, а исходники Turbo Vision 2.0 включались в Borland Pascal 7.0 и Turbo Pascal 7.0. В комплекты поставок также входили многочисленные примеры использования библиотеки различного уровня сложности: файловый менеджер, текстовый редактор, шахматы.

Основные возможности 
 Поддержка работы GUI в текстовом режиме
 Мультиплатформенность (если рассматривать все реализации).
 Диалоговые окна.
 Многократные перекрывающиеся окна с изменяемыми размерами.
 Стандартная обработка клавиш и нажатий мыши.
 Кнопки, полосы скроллинга, окна ввода, зависимые и независимые кнопки.
 Выпадающие меню.
 Поддержка мышки.
 Встроенная установка цвета.
 Реализация на базе ООП даёт возможность расширения через механизм «наследования».
В библиотеке активно используется указатели и динамические переменные, так как почти все экземпляры объектов Turbo Vision динамически распределяются в «куче».

Недостатки 
Основным недостатком Turbo Vision можно считать достаточно высокую (для целевой платформы) потребность в оперативной памяти. На типовом для времени выхода библиотеки компьютере с процессором 8086 c 1 Мб ОЗУ под управлением ОС DOS подключение к проекту Turbo Vision часто приводило к необходимости использования оверлейной структуры программы (динамической загрузки кода по частям во время исполнения). Во многом это связано с тем, что в открытой версии, поставлявшейся со средами программирования Borland, библиотеки были написаны с использованием средств ООП, что само по себе приводило к большому расходу оперативной памяти. При этом в самой Borland IDE, по утверждениям исследовавших код хакеров, использовался ассемблерно-оптимизированный вариант, гораздо более экономный по объёму кода и затратам памяти.

Оригинальный Turbo Vision страдал от отсутствия поддержки Unicode, что сильно ограничивало возможности интернационализации приложений. На октябрь 2020 существуют Unicode-версии для C++ и Free Pascal.

Реализации сторонних разработчиков 
На языке Pascal:
 Free Vision (для Free Pascal 3.1.1+, с февраля 2022 поддерживается Unicode)
 Для Virtual Pascal (32-битная; под Windows, OS/2, Linux)
 Для TMT Pascal
На языке C++:
 TVision port to the GNU compiler (DOS, FreeBSD, Linux, QNX, Solaris и Win32)
 TVision авторства Sergio Sigala (Linux и FreeBSD)
Turbo Vision авторства magiblot с поддержкой Unicode на C++17 (DOS, Linux, Windows)
Графические версии:
 Graphics Vision от MKM Software (под DOS, Windows, Linux)
 Super Vision
 GraphVision

Известные программы, написанные с использованием Turbo Vision 
 DOS Navigator

Литература 
 Фаронов В. В. Turbo Pascal. Наиболее полное руководство, BHV-Санкт-Петербург,2007, ISBN 5-94157-295-6, CD

Ссылки 
 Graphics Vision
 Free Vision
 TVision
 Sergio Sigala’s TVision
 Различные реализации от сторонних разработчиков

Примечания 

Программное обеспечение Borland
Macintosh
Паскаль
Текстовый интерфейс